Lohorung peut être :
 Lohorung, peuple du Népal oriental ;
 Lohorung, langue kiranti du Népal oriental parlée par les Lohorung.